Chad Smith může být:

 Chad Smith (* 1961) – americký bubeník
 Chad Smith (atlet) (* 1974) – americký desetibojař
 Chad Smith (fotbalista) (* 1980) – americký fotbalista